Laraq (Sumèria) o Larak, antiga ciutat estat de Mesopotàmia
 Illa de Laraq, illa de la costa iraniana a l'estret d'Ormuz
 Jesaq, cap i una vila d'Iran, a la costa del golf d'Oman